El término Banco de América puede hacer referencia a:

Banco de América: entidad financiera estadounidense.
Banco de América: edificio de Managua, Nicaragua.